Сэлэнгэ:

 Сэлэнгэ — аймак в Монголии.
 Сэлэнгэ — сомон аймака Булган, Монголия.
 Сэлэнгэ Пресс — монгольский футбольный клуб из Улан-Батора.
 Бурятское и монгольское название реки Селенги.